Chikugo – città della prefettura di Fukuoka, Giappone
 Fiume Chikugo – fiume giapponese
 Provincia di Chikugo – provincia del Giappone